Gnevsdorf ist der Name von Ortschaften in Deutschland:

 Gnevsdorf (Ganzlin), Ortsteil der Gemeinde Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Gnevsdorf (Rühstädt), Gemeindeteil der Gemeinde Rühstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Siehe auch:
 Gnevsdorfer Vorfluter